

Musica 
 Bottom Line – album di John Mayall del 1979
 Bottom Line – singolo di Diana Ross del 1989
 Bottom Line – album dei Sinner del 1995

Televisione 
 WWE Bottom Line – programma televisivo statunitense

Pagine correlate 
 The Bottom Line
 Live at the Bottom Line